Příjmení Blomqvist nosí více významných osobností:

 Jesper Blomqvist (* 1974) – švédský fotbalový záložník
 Ossi Blomqvist (1908–1955) – finský rychlobruslař
 Stig Blomqvist (* 1946) – švédský jezdec rallye